Nello sci nordico ai V Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1948 a Sankt Moritz (Svizzera), vennero assegnate medaglie in cinque specialità, tutte maschili.

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1948, dei quali costituirono la diciassettesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Come nella rassegna olimpica precedente, la pattuglia militare fece parte del programma quale sport dimostrativo, per l'ultima volta nella storia dei Giochi olimpici invernali.

Risultati

Combinata nordica

Pattuglia militare 

Sport dimostrativo

Salto con gli sci

Sci di fondo

18 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Medagliere

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 05
Sport ai V Giochi olimpici invernali
Sci nel 1948